Zabriskie Point – area del Death Valley National Park, celebre per il suo paesaggio
Zabriskie Point – film di Michelangelo Antonioni del 1970
Zabriskie Point – album contenente la colonna sonora del film omonimo